Heineken Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 8–14 stycznia 2012 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 398 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Nowej Zelandii